A temporada 2013 da Stock Car Brasil foi a 35ª temporada da categoria. O campeão foi o paulista Ricardo Maurício, que conquistou seu segundo título na competição.

Pilotos e equipes

Calendário 
O calendário foi divulgado no dia 5 de dezembro de 2012, com Brasília sediando duas corridas e Goiânia recebendo a categoria após 11 temporadas. Rio de Janeiro e Londrina foram retirados do calendário.

Em julho, a etapa de Goiânia foi cancelada, subistituida por uma segunda corrida em Cascavel. A etapa de Brasília foi adiada para Novembro

Classificação

Pontuação

Pilotos

Equipes

Ligações externas
 Site oficial (em português)

Temporadas da Stock Car Brasil
Automobilismo de 2013 no Brasil